Рахово — название населённых пунктов в России:

 Рахово — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Рахово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Рахово — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Рахово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Рахово — старое название города Оряхово в Болгарии.